Gordini — французский производитель автомобилей и команда-участник чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. Основана Амадеем Гордини по прозвищу  в 1945 году.

Выступления до 1950 года 
Первый самостоятельно разработанный одноместный автомобиль с открытыми колесами был выпущен в 1946 году. Гордини оснастил его двигателем Фиат и участвуя на нём выиграл гонки в Марселе, Форе, Дижоне и Нантсе, в то время как его напарник Хосе Скарон одержал победу в Ницце и Сен-Клу. В конце сороковых годов компания открыла мастерскую на бульваре Виктор в Париже. Гордини привлек в команду новых гонщиков таких как Морис Трентиньян и Робер Манзон, а также известного французского гонщика Жан-Пьера Вимия. Это принесло команде три победы в 1947 году — Вимий выиграл в Ниме и Лоншампе, а Трентиньян занял первое место на Гран-при Руссильона. В 1948 году Вимий добился впечатляющей победы на Гран-при Росарио, а Раймон Соммер выиграл гонку в Женеве. В начале 1949 года Вимий погиб во время практике в Буэнос-Айресе.

Участие в гонках Формулы-1 и внезачетных Гран-при

1950 

Для участия в чемпионате мира  года Гордини оснастил турбонаддувом двигатель Simca. В этом году Трентиньян, Манзон и новичок Андре Симон принимали регулярное участие как в входящих в чемпионат мира, так и во внезачетных Гран-при, однако не принесли команде никаких существенных побед и достижений кроме третьего места Трентиньяна на Гран-при Альби и пятого места Манзона на Гран-при Пау и Гран-при Альби. Более успешными автомобили Гордини оказались в гонках проходящих по регламенту Формулы-2 в которых иногда выступал сын Гордини Альдо.

1951 

В сезоне 1951 года Simca оказывала команде меньшую поддержку, и, хотя Трентиньян (при отсутствии конкурентов из Ferrari) выиграл Гран-при Альби, в целом Гордини было трудно конкурировать с Ferrari, Alfa Romeo и Maserati. На протяжении сезона выигрышными гонками отметились Манзон в Мете, Симон в Ле-Сабль-д’Олон и Трентиньян в Кадуре, а на Гран-при Франции, входившем в зачет чемпионата мира выступил Альдо Гордини. Кроме того в 1951 году в составе команды Гордини дебютировал Жана Бера.

1952 
В сезоне 1952 года к Манзону и Бера присоединился тайский автогонщик Принц Бира. Бера приносит Гордини одну из наиболее выдающихся побед на внезачетном Гран-при в Реймсе, однако общей картины это не меняет.

1953—1956 
В 1953 году небольшие победы команде принесли Трентиньян в Шиме и Кадуре и Харри Шелл в Руане. В конце сезона вместо Трентиньяна перешедшего в Ferrari к команде присоединились Жак Полле, Андре Пилетт и Клемар Буччи. Единственную победу в сезоне 1954 года принес Жана Бера в Кадуре. В 1955 году Бера уходит в Maserati. Вместо него возвращается Манзон, который приносит своей команде последнюю победу на Гран-при Неаполя 1956 года.

Рено 
В 1957 году команда принимает участие всего в двух внезачетных Гран-при, после чего Амадей Гордини распускает её и присоединяется к Рено как инженер-консультант. В конце 1968 года компания Gordini была объединена с Рено и в феврале 1969 года переехала в Вири-Шатийон. Это место стало штаб-квартирой Renault Sport, и многие из молодых инженеров Гордини продолжали играть важную роль в проекте Рено по гонкам в Ле-Мане и турбо-программе Формулы-1.

Результаты гонок в Формуле-1

Результаты частных пилотов

Примечания

Ссылки 
 Equipe Gordini на grandprix.com

Команды Формулы-1
Автогоночные команды Франции